Hemptinne steht für:
 Hemptinne (Familie), französische Adelsfamilie

Hemptinne ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Félix de Hemptinne (1876–1958), belgischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Katanga
 Hildebrand de Hemptinne (1849–1913), belgischer Benediktiner, Abt und Abtprimas